Juan III de Suecia (Söderköping, 23 de diciembre de 1537-Estocolmo, 17 de noviembre de 1592) fue un rey de Suecia (1568-1592) y gran duque de Finlandia en el periodo de 1556-1563. Era el segundo hijo del rey Gustavo I de Suecia, y el primero de la segunda esposa de este, Margarita Eriksdotter.

Duque de Finlandia 
Nació en el castillo de Stegeborg. Su padre, el rey Gustavo I de Suecia, que tenía un gran poder en Suecia, dejó en herencia sendas posesiones a sus hijos. Juan recibió en herencia el ducado de Finlandia el 27 de junio de 1556 y se convirtió en uno de los más poderosos nobles de Suecia.

Cuando su medio hermano, Erico XIV, heredó la corona, surgió una serie de fricciones entre ambos. Las posesiones de Juan eran amplias, pero ambicionaba hacerse con el poder en toda Suecia. Se inició un conflicto abierto entre los hermanos cuando el 4 de octubre de 1562, Juan se casó en Vilna, Lituania, con la princesa polaca Catalina Jagellón, hija del rey de Polonia, Segismundo I Jagellón el Viejo (Gustavo había intentado desposar a la hermana mayor de Catalina, Eduviges Jagellón, en 1526, pero las diferencias religiosas resultaron un impedimento ante los ojos del rey Segismundo). En ese entonces el rey Erico, debido a su política de expansión en el Báltico, se enfrentaba con los polacos, y consideró el matrimonio de Juan como una traición a la corona sueca. Además, Juan había recibido en dote matrimonial varias plazas fuertes en Livonia, un territorio que ambicionaba Erico. El rey le dio a su hermano un ultimátum para que decidiese a qué bando pertenecía y en abril de 1563 fue llamado a cuentas para que respondiese por una acusación de alta traición. En junio del mismo año fue encontrado culpable por el Tribunal Supremo de traición a la patria. El 12 de agosto de 1563, Juan se entregó bajo la promesa de recibir un trato en prisión acorde con su dignidad de príncipe. Fue encarcelado en el castillo de Gripsholm, en donde le acompañó su esposa. Permaneció en prisión cuatro años.

En 1567, el rey Erico dio muestras claras de demencia, y Juan fue liberado en circunstancias que hasta la actualidad no están claras, probablemente fue liberado por un sector de la nobleza que pretendía derrocar al rey.

Una vez libre, Juan pactó con su hermano menor, el duque Carlos de Södermanland, y con una parte de la nobleza, un levantamiento en todo el país a fin de terminar con el despótico gobierno de Erico. La insurrección comenzaría en junio de 1568. A mediados de septiembre, los dos duques se encontraron ante Estocolmo, cuyas puertas se abrieron el 29 de septiembre de ese año. Erico fue depuesto y encarcelado, e inmediatamente Juan fue elevado a rey por las autoridades de la ciudad, la nobleza, y el ejército.

Rey de Suecia 

En enero de 1569, Juan III fue reconocido como rey por el parlamento, que había retirado a Erico del trono. Juan no tuvo tranquilidad mientras su hermano Erico siguió vivo. A raíz de rumores sobre la posible liberación del rey derrocado por algunos sectores de la población, Juan decidió cambiar a Erico de prisión en varias ocasiones. En 1577 falleció Erico en prisión por envenenamiento.

Como monarca, Juan se acercó al catolicismo, que en ese tiempo se encontraba bastante debilitado en Suecia después de la reforma de Gustavo Vasa, pero que cobró nuevos bríos tras la división y rencillas que surgieron entre los protestantes. Juan concedió ciertos privilegios a la iglesia católica, en un intento por alcanzar cierto punto de acuerdo entre ambos cultos. Educó a su hijo, Segismundo, bajo la doctrina católica, con el afán de convertirlo en heredero de la corona polaca. En 1587, Segismundo fue nombrado rey de Polonia, y Juan pudo establecer una alianza política con ese reino. Sus simpatías católicas provocaron fricciones entre sectores del clero y la nobleza, y le acarrearon un distanciamiento con su hermano, Carlos.

En 1570, finalizó la guerra nórdica de los Siete Años, iniciada por Erico XIV, que había enfrentado a Suecia con Dinamarca y Lübeck. Sin embargo, Juan continúo la política expansionista en el Báltico iniciada por su hermano, y se enfrentó en una guerra contra Rusia por el control de Estonia.

Falleció en el castillo de Estocolmo el 17 de noviembre de 1592, y dejó un país debilitado por las guerras en el extranjero y por los conflictos internos. Se encuentra sepultado en el Coro Vasa de la Catedral de Upsala.

La obra arquitectónica de Juan III 
Juan III tenía un gran aprecio hacia el arte, y es recordado como el monarca que más construcciones artísticas realizó en Suecia, principalmente de tipo religioso. Mandó traer destacados arquitectos y pintores de Alemania y de los Países Bajos. El arte preferido de Juan era el que caracterizaba al renacimiento italiano.

Entre las magníficas obras de arte que mandó reconstruir se encuentran edificios eclesiásticos que habían sufrido incendios, como las catedrales de Upsala, Vasterås, Skara y Linköping. También restauró la catedral de Åbo, en Finlandia, y en Estonia la catedral de Reval. Realizó reconstrucciones de iglesias y conventos, como en Vreta, Varnhem o Alvastra. En Estocolmo se remodelaron completamente viejos templos, como la Iglesia de Riddarholmen, la Catedral de Estocolmo, la Iglesia de Santa Clara y la Iglesia Alemana, y planeó la construcción de nuevos templos, como fueron la Iglesia de la Trinidad y la Iglesia de San Jacobo. En muchos casos, la fisonomía de las ciudades cambió visiblemente.

En varios castillos construyó capillas de estilo gótico, como por ejemplo en Vadstena y Kalmar. El castillo de Vadstena se convirtió en un palacio renacentista que subsiste hoy en día. A petición de su esposa, Catalina Jagellón, ordenó la construcción del Palacio de Drottningholm, que hoy ha perdido su forma original. A lo largo de su reinado se llevó a cabo la remodelación de numerosos castillos en todo el país.

Descendencia 
Se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue Catalina Jagellón, hija de Segismundo I de Polonia, el 4 de octubre de 1562. El 21 de febrero de 1584, se casó por segunda vez, esta con Gunilla Johansdotter, hija de un miembro del consejo real. Se sabe que tuvo una amante de nombre Karin Hansdotter.

Hijos con Catalina Jagellón:
 Isabel Johansdotter (1564-1566).
 Segismundo (1566-1632), rey de Polonia y Suecia.
 Ana (1568-1625), permaneció soltera.

Hijo con Gunilla Johansdotter:
 Juan (1589-1618), duque de Östergötland. Se casó con su prima, María Isabel, hija del duque Carlos de Södermanland.

Hijos con Karin Hansdotter:
 Julio Johansson (1559-1581).
 Augusto (fallecido en 1560).
 Sofía Johansdotter (c. 1559-1583), casada con el freiherr Pontus De la Gardie.
 Lucrecia Johandotter (fallecida en 1585).

Ancestros

Enlaces externos 

Reyes de Suecia del siglo XVI
Casa de Vasa
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Fallecidos en Estocolmo